Pilões ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Pilões (Paraíba), Bundesstaat Paraíba 
 Pilões (Rio Grande do Norte), Bundesstaat Rio Grande do Norte